Cushing ist 

die umgangssprachliche Bezeichnung einer Krankheit
 für die Humanmedizin siehe Cushing-Syndrom und Morbus Cushing
 für die Veterinärmedizin siehe Equines Cushing-Syndrom

Personen:
 Betsey Cushing Roosevelt Whitney (1908–1958), US-amerikanische Kunstsammlerin
 Brian Cushing (* 1987), US-amerikanischer Footballspieler
 Caleb Cushing (1800–1879), US-amerikanischer Politiker
 David Cushing (1920–2008), britischer Fischereibiologe
 Frank Hamilton Cushing (1857–1900), US-amerikanischer Ethnologe
 Grafton D. Cushing (1864–1939), US-amerikanischer Politiker
 Harvey Cushing (1869–1939), US-amerikanischer Chirurg sowie Pionier der Neurochirurgie und Anästhesiologie
 Peter Cushing (1913–1994), britischer Schauspieler
 Renny Cushing (1952–2022), US-amerikanischer Politiker (Dem.)
 Richard Cushing (1895–1970), Erzbischof von Boston
 Stephen B. Cushing (1812–1868), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Thomas Cushing (1725–1788), US-amerikanischer Politiker
 William Cushing (1732–1810), US-amerikanischer Jurist, Richter am Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten
 William B. Cushing (1842–1874), US-amerikanischer Marineoffizier

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cushing (Iowa)
 Cushing (Maine)
 Cushing (Minnesota), im Morrison County
 Cushing (Nebraska)
 Cushing (Oklahoma), im Payne County
 Cushing (Texas)
 Cushing (Wisconsin), im Polk County
 Cushing Township (Minnesota)

im NRHP gelistete Objekte:

 Cushing American Legion Building, in Cushing, Oklahoma, ID-Nr. 03000514
 Cushing Armory, in Cushing, Oklahoma, ID-Nr. 94000480
 Cushing Homestead, in Hingham, Massachusetts, ID-Nr. 73000326
 Cushing Hotel, in Afton, Minnesota, ID-Nr. 85000098
 Cushing Land Agency Building, in St. Croix Falls, Wisconsin, ID-Nr. 05000955

Sonstiges:
 Cushing Peak, Berg auf der Brabant-Insel in der Antarktis